Budy Sułkowskie, village polonais du powiat de Grójec, dans la voïvodie de Mazovie ;
 Budy Sułkowskie, village polonais du powiat de Mława, dans la voïvodie de Mazovie.